Hempel è il cognome di varie personalità.

Amy Hempel (n. 1951), scrittore statunitense
Gotthilf Hempel (n. 1929), biologo marino e oceanografo tedesco
Carl Gustav Hempel (1905-1997), filosofo tedesco-statunitense
Paradosso dei corvi di Hempel
Dilemma di Hempel
Rolf Hempel
9820 Hempel, asteroide
Walter Hempel (1851-1916), chimico tedesco